Spojení písmen U a A může mít různé významy:

UA 
 UA – kód ISO 3166-2 pro Ukrajinu
 astronomická jednotka (z anglického Astronomical Unit) – jednotka délky používaná v astronomii (starší značka, nově au)

ua 
 astronomická jednotka (z anglického Astronomical Unit) – jednotka délky používaná v astronomii (starší značka, nově au)

.ua 
 .ua – internetová doména nejvyššího řádu pro Ukrajinu